Blanka Javorská (* 3. prosince 1984, Hodonín) je česká modelka a superfinalistka České Miss 2007.

Životopis 
Modelingu se věnuje od svých 14 let. Pracovní nabídky se jí však začali hrnout až po úspěchu v soutěži modelek Topmodelka Nového Tisíciletí 2001, kde vyhrála pracovní kontrakt na 3 roky. Po této soutěži odletěla za pracovními příležitostmi do Tokya, Paříže a dalších měst.

Studuje na Bratislavské univerzitě Práva. Jako modelka pracuje hlavně v Německu, Španělsku, Rakousku, Itálii a také v Izraeli.

Soutěže Miss 
Blanka Javorská se účastnila mnoha soutěží. Na většině z nich se umístila na předních pozicích, například na:
 Miss Poupě 1999 – základní kolo (1. místo)
 Miss Poupě 1999 – semifinále (3. místo)
 Supermodel of the Czech republic (FORD MODELS) 2000 – národní finále (2. místo)
 Topmodelka Nového Tisíciletí 2001 – finále (3. místo)
 Česká Miss 2007 – finále (4. místo, Miss čtenářů, Miss posluchačů)
 Topmodel of the World 2007 – TOP 10

Externí odkazy 
 

České modelky
Narození v roce 1984
Žijící lidé
Ženy
Narození 3. prosince